Die Thailand Open 2015 im Badminton fanden vom 29. September bis zum 4. Oktober 2015 im Thunder Dome in Bangkok statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Son Wan-ho (Viertelfinale)
  Hu Yun (3. Runde)
  Tommy Sugiarto (zurückgezogen)
  Lee Hyun-il (Champion)
  Wei Nan (zurückgezogen)
  Tanongsak Saensomboonsuk (2. Runde)
  Dionysius Hayom Rumbaka (Halbfinale)
  Boonsak Ponsana (3. Runde)
  Ng Ka Long (Viertelfinale)
  Wong Wing Ki (2. Runde)
  Chong Wei Feng (1. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (zurückgezogen)
  Jonatan Christie (3. Runde)
  Derek Wong Zi Liang (3. Runde)
  Kazumasa Sakai (3. Runde)
  Firman Abdul Kholik (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Ratchanok Intanon (Halbfinale)
  Sung Ji-hyun (Champion)
  Sun Yu (Halbfinale)
  Bae Yeon-ju (1. Runde)
  Busanan Ongbumrungpan (2. Runde)
  Sayaka Sato (Viertelfinale)
  Porntip Buranaprasertsuk (2. Runde)
  Maria Febe Kusumastuti (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (zurückgezogen)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (Halbfinale)
  Li Junhui / Liu Yuchen (2. Runde)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (zurückgezogen)
  Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (Champion)
  Kenta Kazuno / Kazushi Yamada (2. Runde)
  Andrei Adistia / Hendra Gunawan (1. Runde)
  Wang Yilu / Zhang Wen (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (zurückgezogen)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Viertelfinale)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (Viertelfinale)
  Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (1. Runde)
  Tang Jinhua / Tian Qing (zurückgezogen)
  Amelia Alicia Anscelly / Soong Fie Cho (Viertelfinale)
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (1. Runde)
  Ko A-ra / Yoo Hae-won (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Halbfinale)
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (2. Runde)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Finale)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (1. Runde)
  Zheng Siwei / Chen Qingchen (2. Runde)
  Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (1. Runde)
  Huang Kaixiang / Huang Dongping (Halbfinale)
  Chan Yun Lung / Tse Ying Suet (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/E4857758-9954-4BFC-BBE5-D24113FDE1DC

2015
Badmintonwettbewerb in Bangkok
BWF Grand Prix 2015